O Hospital do Coração, mais conhecido como HCor, é um hospital de referência em cardiologia na cidade de São Paulo, e dentre suas outras especialidades conta ainda com atendimentos em neurologia, oncologia, pneumologia e ortopedia.

Ligações externas 
 Página oficial
 Incêndio

Coracao
Hospitais cardiológicos